Onderdistrict in Indonesië
 Sumberejo (Bojonegoro), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Sumberejo (Tanggamus), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung
Plaats in Indonesië
 Sumberejo (Kerkap), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Utara in de provincie Bengkulu
 Sumberejo (Batur), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Sumberejo (Batuwarno), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Sumberejo (Jaken), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Sumberejo (Japah), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Sumberejo (Kaliwungu), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Sumberejo (Kerjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Sumberejo (Klaten Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Sumberejo (Ngablak), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Sumberejo (Ngawen), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Sumberejo (Ngombol), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Sumberejo (Purwodadi), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Sumberejo (Wadaslintang), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Sumberejo (Pagar Merbau), een plaats in het bestuurlijke gebied Deli Serdang in de provincie Noord-Sumatra
 Sumberejo (Manyar), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java
 Sumberejo (Margomulyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Sumberejo (Paiton), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java